Vorstendom Opper-Palts, historisch vorstendom
 Regierungsbezirk Oberpfalz, huidig district